twierdzenie Hilberta o bazie
 twierdzenie Hilberta o zerach